Coreoperca är ett släkte av fiskar. Coreoperca ingår i familjen Percichthyidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Coreoperca